Пе́джман «Педж» Вахда́т (; род. 10 апреля 1982, Сан-Хосе, Калифорния, США) — ирано-американский актёр, наиболее известный благодаря роли Арасту Вазири в телесериале «Кости».

Биография 
Педжман Вахдат родился 10 апреля 1982 года и рос в Сан-Хосе, штат Калифорния. Имеет ирано-немецкое происхождение. В детстве некоторое время жил с семьей во Франкфурте, Германия. В колледже при Университете Сан-Диего некоторое время профессионально увлекался теннисом. Высшее образование получил там же, в Университете штата Калифорния.

Карьера 
Ещё ребёнком начал посещать театральные курсы, где и нашёл своё призвание. В 2003 году Педж дебютировал в эпизодической роли сериала «Главный госпиталь». В ноябре 2008 года участвовал в кастинге сериала «Кости»:

… Я пришёл на кастинг пробоваться на роль персидского продавца автомобилей, но у директора кастинга Рика Миликана возникла другая идея на мой счет, и я благодарен ему за это по сей день. Я действительно ценю, когда писатели стремятся показать мусульман в хорошем свете.

В 2010 году появился на шоу Джады Пинкетт-Смит «Хоторн» в качестве приглашенной звезды. Так же с 2011 по 2012 годы играл в сериале «Бесстыжие».

Фильмография

Примечания

Ссылки